Drie farao's van de 11e dynastie:
Antef I
Antef II
Antef III